Uji steht für:

 Uji-gun (Kyōto), Landkreis in der Präfektur Kyōto, Japan
 Uji, Shintō-Schrein in der Stadt Uji
 Uji (Kyōto), Stadt in der Präfektur Kyōto
 Uji, alternative Bezeichnung für Yodo (Fluss)
 Uji, zentrales Kapitel des Shōbōgenzō
 Familienverbände im alten Japan, siehe Japanischer Name #Uji

UJI steht als Abkürzung für:
 Universität Jaume I in Castellón de la Plana, Spanien

Abkürzung